Колки́ — невеликі лісові масиви в лісостеповій зоні, приурочені переважно до найбільш зволожених ділянок вододілів.

Дивіться також 
 Кілки
 , ,  — село в Латвії, поблизу миса Колка.
 Колка — мис у крайній північній частині  в історико-географічній області Курземе (Курляндія), в Дундазькому краї Латвії, у перекладі з лівської означає «гострий кут».

Селище:
 Ко́лки — Волинська область, Луцький район, Колківська селищна громада
Села:
 Колки (, ) — давня назва села Кілки́ Житомирської області
 Ко́лки — Рівненська область, Сарненський район, Дубровицька міська громада
 Ко́лки — Хмельницька область, Хмельницький район, Теофіпольська селищна громада

Колки́ () — село, Вітебська область, Ушацький район, 
  () — село, Гомельська область, Петриковський район
  () — село, Гродненська область, Дятловський район
 Ко́лки () — село, Мінська область, Борисовський район
  () — село, Мінська область, Клецький район

Ко́лки () — солтиське село у Західнопоморському воєводстві, Польща. До 1945 року — Рорбек (), провінція Померанія, Пруссія; у XVI ст. Roderbeck.